Eri Maeda, née en  à Tokyo (Japon) est une artiste verrière vivant et travaillant actuellement (en 2022) en Lorraine à Vannes-le-Châtel. Elle effectue ses études au Tokyo Glass Art Institute où elle est formée à la sculpture en pâte de verre. Elle poursuit sa formation au Cerfav et obtient son diplôme de compagnon verrier européen en 2006.

Biographie 
Eri Maeda est née à Tokyo en 1974. Durant son enfance, elle est au contact des cultures arabes et françaises, ces différentes influences se font ressentir dans son art. Elle développe un intérêt pour l'ikebana : c'est cette pratique qui l'amènera à se diriger vers l'art verrier. Elle se spécialise dans la sculpture de pâte de verre en cristal créée à l'aide de la technique dite de la cire perdue.

Son œuvre 

Eri Maeda est influencée par sa pratique de l'ikebana ainsi que par son intérêt pour la nature. En travaillant le verre, Eri Maeda cherche à travailler sur la transparence du matériaux ainsi que sur les jeux de lumière. Le verre est, pour l'artiste, lié à la nature par son aspect éphémère.

Expositions 
 Biennale du Verre Contemporain, Langeais, de juillet 2013 à août 2013
 Verre - 30 ans d'innovations au Cerfav, musée des Beaux-Arts de Nancy, du 26 mars au 18 septembre 2022

Galerie

Références

Liens externes 

Naissance en 1974
Naissance à Tokyo
Artisan d'art